Спешнево — название нескольких населённых пунктов:

 Спешнево — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Спешнево — село в Княгининском районе Нижегородской области.
 Спешнево — село в Болховском районе Орловской области.
 Спешнево — село в Корсаковском районе Орловской области.
 Спешнево — село в Александро-Невском районе Рязанской области.

См. также 
 Спешнево-Ивановское